Miasto przemocy – film z 1970 roku
 Miasto przemocy – film z 1987 roku
 Miasto przemocy – film z 2006 roku